Кубок России по пляжному футболу 2009 — второй розыгрыш кубка России по пляжному футболу. Турнир прошёл в Анапе с 18 мая по 20 мая 2009 года. В турнире приняли участие восемь лучших команд по итогам Чемпионата России по пляжному футболу 2008. Победу второй год подряд одержала команда «Строгино».

Участники 
 «Балтика-Миллениум» (Москва)
 «Бизнес-Право» (Саратов)
 «Восток» (Ростовская область)
 «Дельта» (Саратов)
 «Лукойл» (Калининград)
 «Мир-Комвек» (Ростов-на-Дону)
 «Строгино» (Москва)
 TIM (Санкт-Петербург)

Результаты

1/4 финала

Матчи за 5 — 8 места

1/2 финала

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение команд

Ссылки 
 Кубок России по пляжному футболу 2009 на сайте www.beachsoccer.ru

Кубок России по пляжному футболу
Спорт в России в 2009 году
2009 год в пляжном футболе
Спортивные соревнования в Анапе
Май 2009 года
2009 год в Краснодарском крае